Владимир Денисенко:
 Денисенко, Владимир Алексеевич (1945—1997) — партийный руководитель, первый секретарь Свердловского горкома КПСС (1990—1991).
 Денисенко, Владимир Андреевич (1933—2021) — украинский балетмейстер, артист балета и педагог, заслуженный артист Украины, народный артист Украины (2017).
 Денисенко, Владимир Васильевич (род. 1943) — председатель Военной судебной коллегии Верховного Суда Украины
 Денисенко, Владимир Гурьевич (1921—1945) — Герой Советского Союза.
 Денисенко, Владимир Терентьевич (1930—1984) — украинский советский кинорежиссёр, сценарист, актёр. 
 Примечания